

Aziende
 Guia – casa motociclistica italiana attiva dal 1950 al 1954

Geografia
Italia
 Guia – frazione del comune di Valdobbiadene (provincia di Treviso, Veneto)
 Miniera d'oro della Guia – miniera d'oro presso Macugnaga (provincia di Verbania, Piemonte)
Macao
 Guia – collina di Macao
 Circuito da Guia – circuito cittadino di Macao
Portogallo
 Guia – villaggio del comune di Pombal (Distretto di Leiria, Centro)
 Guia – villaggio del comune di Albufeira (Distretto di Faro, Algarve)
Spagna
 Guía de Isora – comune spagnolo in Provincia di Santa Cruz de Tenerife, Canarie

Onomastica
 Guia – nome proprio di persona italiano femminile